Franz Xaver Fuhr (1898-1973), artiste peintre allemand ;
 Grant Fuhr (né en 1962), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Heather Fuhr (née en 1968), triathlète canadienne ;
 Jean-Claude Fuhr (1920–2012), général français de la Seconde Guerre mondiale.

Homonymie